Saint-Simon, puede referirse a personas y lugares diversos en países francófonos:

Patronímicos 
 Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon (1675-1755), escritor y memorialista francés de la corte del rey Luis XIV.
 Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), familiar lejano de Louis de Rouvroy, filósofo, teórico social e industrial francés.

Topónimos

Saint-Simon, municipio de parroquia de Nuevo Brunswick.
 Quebec
 Saint-Simon, municipio de Montérégie Este.
 Saint-Simon, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Simon-les-Mines, municipio de Chaudière-Appalaches.

Saint-Simon, población de Aisne.
 Saint-Simon, población de Cantal.
 Saint-Simon, población de Charente.
 Saint-Simon, población de Lot.